Canals, comune spagnolo in provincia di Valencia
Canals, comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna
Canals, comune argentino della provincia di Córdoba (dipartimento di Unión)

Pagine correlate 
 Canalis